Строитель (до 2021 года — Строителей) — посёлок в Плесецком районе Архангельской области. Входит в Североонежское городское поселение.

География 
Посёлок расположен в нескольких километрах от Североонежска.

Название 
28 октября 2020 года Архангельское областное Собрание депутатов направило документы на экспертизу о переименовании посёлка в посёлок Строитель. 6 февраля 2021 года посёлок Строителей переименован в посёлок Строитель.

Население

Примечания 

Населённые пункты Плесецкого района